Ла Сепултура има више значења:

 Ла Сепултура (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сепултура (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику